In the Shadows – album zespołu Evanescence
 In the Shadows – album zespołu Mercyful Fate
 In the Shadows – singel zespołu The Rasmus